Андреа Меммо (; 29 марта 1729, Венеция, Венецианская республика — 27 января 1793, там же) — венецианский , политик и .

Биография 
Принадлежал к одной из 12 самых известных семей венецианского патрициата. Его дядя, готовившего его к политической карьере, позаботился о обучении Андреа. С юных лет посещал самые престижные культурные мероприятия, встречаясь с такими личностями, как Апостоло Дзено, Гаспаро Гоцци, Шипионе Маффеи, Джованни-Ринальдо Карли и др.

Служил послом Венецианской республики в Риме и Константинополе, был сенатором и ом в 1785 году. Пытался быть избранным дожем после смерти Паоло Реньера в феврале 1789 г., однако потерпел поражение.

Вместе со своими братьями Бернардо и Лоренцо увлекался новыми идеями как в искусстве, так и в политике. Поддержал реформу театра Карло Гольдони, который в 1750 году посвятил ему пьесу «Человек мира» (L’uomo di mondo). Был большим другом Джакомо Казановы даже во время его заключения в тюрьму и бегства.

Поддерживал связи с Джозефом Смитом, британским консулом в Венеции, антикваром, коллекционером произведений искусства и меценатом, который открыл ему свою богатую библиотеку и коллекцию, а также познакомил его с архитектором Антонио Визентини.

Его наставник, монах-францисканец Карло Лодоли, внушил ему свою страсть к архитектуре. Меммо собрал мысли последнего в работе, опубликованной спустя годы после смерти последнего (1761).

Обширная переписка молодого Меммо с его возлюбленной Джустинианой Уинн сохранилась и является ценным документом эпохи.  Также он долгое время состоял в связи с Контариной Барбариго, наследницей одного из знатнейших родов Венеции.

В 1775 году вместе с архитектором Доменико Черато руководил обустройством площади Прато-делла-Валле в Падуе, которую он полностью перестроил. Для этого она была полностью осушена, прорыт канал, и центральная часть площади превратилась в остров, получивший имя Меммия по его имени. Там же была установлена его статуя.

После смерти от гангрены правой ноги, был похоронен в церкви Санта-Мария-деи-Серви. Когда эта церковь была снесена по ветхости, останки Андреа Меммо были перенесены в церковь , недалеко от семейного дворца.

Избранные публикации 
 Elementi di architettura Lodoliana, ossia l’arte di fabbricare con solidità scientifica e con eleganza non capricciosa Rome, 1786
 Apologhi, immaginati, e sol. estemporaneamente in voce esposti agli amici suoi dal fu Frà Carlo de' Conti Lodoli, 1787
 La luna di agosto. Apologo postumo del P.Lodoli, 1787

Примечания

Ссылки 
 Mèmmo, Andrea

Политики XVIII века